Collectie Stuyt
Jan Stuyt, architect
Louis Stuyt, minister